Robert Cecil (1563-1612), graaf van Salisbury, staatsman, spionagemeester en minister van Elizabeth I en Jacobus I
Robert Cecil (1670–1716), lid van de Parliament for Castle Rising 1701 en Wootton Bassett 1708–1710
Robert Gascoyne-Cecil (1830-1903), lord Salisbury, Brits staatsman en premier
Robert Cecil (1864-1958), burggraaf, advocaat, politicus en diplomaat